Power Pack – gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics
Power Pack – film televisivo statunitense del 1991
Operazione Power Pack – operazione militare statunitense del 1965 in Repubblica Dominicana